Епархия Ямусукро () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Ямусукро, Кот-д’Ивуар. Епархия Ямусукро входит в митрополию Буаке. Кафедральным собором епархии Ямусукро является церковь святого Августина. В городе Ямусукро находится базилика Нотр-Дам-де-ла-Пэ, считающаяся самой большой церковью в мире.

История 
6 марта 1992 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Ad aptius prospiciendum», которой учредил епархию Ямусукро, выделив её из архиепархии Буаке. В этот же день епархия Ямусукро вошла в митрополию Абиджана.

19 декабря 1994 года епархия Ямусукро вошла в митрополию Буаке.

Ординарии епархии 
 епископ Бернар Агре (6.03.1992 — 19.12.1994) — назначен архиепископом Абиджана;
 епископ Paul-Siméon Ahouanan Djro O.F.M. (6.12.1995 — 12.01.2006);
 епископ Joseph Akè (21.07.2006 — 22.11.2008) — назначен архиепископом Ганьоа;
 епископ Marcellin Yao Kouadio (1.07.2009 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ad aptius prospiciendum

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Кот-д’Ивуара